Золотая рыбка — многозначный термин.

 Золотая рыбка — подвид пресноводных рыб рода карасей.

В культуре 
 Золотая рыбка — фольклорный и литературный персонаж. Рыба, умеющая говорить на человеческом языке и исполнять желания.
 
 «Золотая рыбка» — советский телеспектакль в 2 частях, режиссёров М. Розовского (1985 год) и Г. Зелинского (1986 год).
 «Золотая рыбка» — роман французского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 2008 года, Жан-Мари Гюстава Леклезио.
 «Золотая рыбка» — новогодний мюзикл  года.
 «Золотая рыбка» — третий студийный альбом музыкального коллектива Петра Налича, выпущенный в 2012 году.
 «Золотая рыбка» — ежегодный фестиваль детского анимационного кино.
 «Золотая рыбка» — российский полнометражный драматический художественный фильм 2016 года режиссёра Александра Галибина.
 «Золотые рыбки» — картина Густава Климта.

Другое 
 «Золотая рыбка» — прозвище двух АПЛ:
 К-222 проекта 661 «Анчар» — за дороговизну постройки.
 Опытовая лодка К-27 — за высокие качества по сравнению с лодками своего времени.
 «Золотая рыбка» — прозвище Яны Клочковой.
 Золотая рыбка — сорт томатов.

См. также 
 «Золотая рыбка в городе N» (Россия) — фильм 2011 года, режиссёр — Степан Пучинян
 «Золотые рыбки» — фильм